Zidine est un toponyme qui peut désigner :
Zidine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
Zidine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.